Bobby Hutcherson (1941-2016), vibraphoniste américain
 Josh Hutcherson (1992), acteur américain